Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 99001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 23 września 1952 do 6 stycznia 2005. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

99001-99100

99101-99200

99201-99300

99301-99400

99401-99500

99501-99600

99601-99700

99701-99800

99801-99900

99901-100000

Przypisy 

Lista planetoid 099001-100000